Дијего Себастијан Шварцман (; Буенос Ајрес, 16. август 1992) је аргентински тенисер који је свој најбољи пласман у синглу достигао 12. октобра 2020. када је заузимао осмо место на АТП листи. Специјалиста је за шљаку и познат је као сјајан ритернер.

Детињство 
Шварцман се родио у Буенос Ајресу у Аргентини где и даље живи. Родитељи су му Рикардо и Силвана Шварцман. Његови преци су емигрирали из Немачке у Аргентину. Има два брата, Андреса и Матијаса, од којих је један програмер, а други туристички агент, и сестру Натали, која је адвокат.

Почео је да тренира тенис са седам година. Док је одрастао, идоли су му били Рафаел Надал и фудбалер Хуан Роман Рикелме.

Каријера

2010–13. Успеси на фјучерсима 
На почетку своје професионалне каријере, Шварцман је већином играо и освајао фјучерс турнире у Јужној Америци. 2013. године је играо на Отвореном првенству Аустралије где је испао у последњој рунди квалификација.

2014. Титуле на челенџерима 
Шварцман је 2014. по први пут играо у главном жребу гренд слем турнира на Ролан Гаросу. Прво је морао да прође кроз квалификације, а потом је стигао до другог кола где је изгубио од Роџера Федерера. На Ју-Ес опену те године је испао у првом колу од Новака Ђоковића.

На АТП Челенџер туру је успео да освоји четири титуле у 2014. години: у Екс ан Провансу, Прагу, Кампинасу и Сан Хуану. На завршном челенџер турниру сезоне, победио је Жоаоа Соузу, Симонеа Болелија и Гиљермеа Клезара на путу до титуле.

2015. Полуфинале Истанбул опена и Дејвис купа 
Шварцманов најбољи резултат у 2015. години је дошао на Истанбул опену где је стигао до полуфинала. На путу до те рунде је савладао некадашњег топ 10 играча Јиргена Мелцера. У полуфиналу се суочио са Роџером Федерером против ког је већ играо те године на Индијан Велс Мастерсу када је изгубио у два сета. Међутим, у овом дуелу је Шварцман убедљиво добио први сет против Швајцарца и тек је био савладан после тесног трећег сета, 6:2, 2:6, 5:7.

Такође је био део аргентинског тима који је стигао до полуфинала Дејвис купа 2015. године.

2016. Титула на Истанбул опену 
2016. је Шварцман освојио прву АТП титулу у каријери у Истанбулу. Пошто је у финалу изгубио први сет у тај-брејку против Григора Димитрова, преокренуо је меч и у одлучујућем сету тријумфовао са 6:0. Димитров је у том мечу поломио 3 рекета и зарадио опомену, док су његовом противнику додељена два казнена поена. Други казнени поен се десио на меч лопту и донео је Шварцману победу.
У октобру је Шварцман стигао до свог другог финала на турниру из АТП 250 серије у Антверпену. Тај меч је изгубио од Ришара Гаскеа, 6:7(4), 1:6.

2017. Четвртфинале Ју-Ес опена 
Шварцман се пласирао у 3. коло Ролан Гароса 2017. где се суочио са Новаком Ђоковићем. Повео је 2:1 у сетовима, али је на крају Ђоковић ипак тријумфовао, 7:5, 3:6, 6:3, 1:6, 1:6.

На Канада Мастерсу, Шварцман је у другом колу спасао четири меч лопте против трећег носиоца Доминика Тима и успео да тријумфује, 4:6, 7:6(7), 7:5. Била је то његова прва победа над играчем из топ 10. После тога је успео да добије још један меч и уђе у своје прво четвртфинале Мастерс турнира у каријери где је изгубио од Робина Хасеа. Следеће недеље је проглашен за лидера на АТП туру по проценту освојених гемова на противников сервис са 36% (192/532). Нашао се испред Рафаела Надала на другом месту и Новака Ђоковића на четвртом, играча који су од 2008. држали позицију најбољег ритернера на крају сваке сезоне.

На Ју-Ес опену 2017, Шварцман је поразио у трећем колу Марина Чилића, бившег шампиона у Њујорку, и тако остварио највећу победу у својој каријери. Два дана касније је победио Луку Пуја у 4. рунди и пласирао се у своје прво гренд слем четвртфинале. Висок 170 цм, Шварцман је постао најнижи учесник четвртфинала једног гренд слем турнира још од Перуанца Хајмеа Изаге који је до те рунде стигао на Ју-Ес опену 1994. Није успео да прође у полуфинале пошто га је поразио Пабло Карењо Буста у три сета.

Приватни живот 

Шварцман је пореклом јеврејин. 

Омиљена подлога му је шљака, омиљени турнир Ролан Гарос, а омиљени ударац бекхенд.

Рекреативно игра фудбал и навијач је аргентинског фудбалског тима Бока Јуниорс.

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 1 (0:1)

Парови: 2 (0:2)

АТП финала

Појединачно: 14 (4:10)

Парови: 5 (0:5)

Финала челенџера

Појединачно: 15 (8:7)

Учинак на турнирима у појединачној конкуренцији

Учинак на турнирима у конкуренцији парова

Победе над топ 10 тенисерима 

Шварцман има однос победа и пораза 12:46 (20,7%) против тенисера који су у време одигравања меча били рангирани међу првих 10 на АТП листи.

Референце

Спољашње везе 

 Дијего Шварцман на сајту АТП 
 Дијего Шварцман на сајту ИТФ 
 Дијего Шварцман на сајту Дејвис купа 

Рођени 1992.
Аргентински тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2020.
Аргентински олимпијци на Летњим олимпијским играма 2020.